Осада Парижа:

 
 
 
 Осада Парижа (885-886)
 
 
 
 
 Осада Парижа (1429)
 Осада Парижа (1436)
 Осада Парижа (1590)
 Осада Парижа (1870)

Осады по городам